

Toponimi

Cuba 
 Mantua – comune della provincia di Pinar del Río

Italia 
 Mantua – nome latino di Mantova
 Mantua – esonimo di Mantova in lingua inglese e tedesca

Stati Uniti d'America 
 Mantua – township della Contea di Gloucester, New Jersey
 Mantua – villaggio della Contea di Portage, Ohio
 Mantua – città della Contea di Box Elder, Utah
 Mantua – census-designated place della Contea di Fairfax, Virginia
 Mantua – quartiere di West Philadelphia, settore di Philadelphia, Pennsylvania

Altro
 Mantua – indumento

Altri progetti